71-648 (согласно Единой нумерации) — Трехсекционный восьмиосный трамвайный вагон Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Новая современная модель со 100 % низким уровнем пола, особенностью которой является увеличенная пассажировместимость и увеличенная скорость. Унифицированная модель для депо на базе модели 71-628. Вагон будет обладать увеличенными дверными проемами Вагон будет оборудован системой видеонаблюдения. Трамвай Укомплектован современными медиа-комплексами для комфортного передвижения всех пассажиров. Простота обслуживания и высокая энергоэффективность обеспечивают минимальные эксплуатационные расходы.

На март 2021 года произведённых вагонов — 0.

Трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода
Сочленённые трамваи
Трамваи по алфавиту